Jacco Eltingh e Paul Haarhuis hanno battuto in finale Todd Woodbridge e Mark Woodforde 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Byron Black /  Jonathan Stark (terzo turno)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (primo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (Campioni)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (finale)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (primo turno)
 Patrick McEnroe /  Jared Palmer (quarti di finale)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)

 Evgenij Kafel'nikov /  David Rikl (primo turno)
 Scott Melville /  Piet Norval (primo turno)
 Henrik Holm /  Anders Järryd (primo turno)
 Assente
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Alex O'Brien /  Sandon Stolle (terzo turno)
 Menno Oosting /  Daniel Vacek (primo turno)
 Wayne Ferreira /  Mark Knowles (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1994